Lista odcinków serialu Nikita (1997)
 Lista odcinków serialu Nikita (2010)